Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет — одно из старейших высших учебных заведений Российской Федерации. Расположен в городе Казани. С 2011 года является частью Казанского Приволжского федерального университета.

История университета 
Основан 24 октября 1876 года по Указу Императора Александра II как Учительский институт — третий в России после Санкт-Петербургского и Московского. После своего образования название его неоднократно менялось. Так, в 1918 году он был преобразован в Казанский педагогический институт. В 1919 году происходит следующее преобразование — в Казанский педагогический институт включаются часть педагогического состава и часть студенчества историко-филологического факультета и физико-математического факультета Казанского университета, Казанских высших женских курсов, Казанской учительской семинарии, Казанской земской школы для образования народных учительниц, а само учебное заведение переименовывается в Высший институт народного образования. В 1921 году возвращается прежнее название — Казанский педагогический институт. В 1929 году преобразуется в Восточно-педагогический институт путём слияния с Восточной академией и факультетом общественных наук Казанского университета. В 1931 году переименовывается в Татарский педагогический институт, а с 1934 года в Казанский государственный педагогический институт. В 1994 году учебное заведение получает статус университета и, соответственно, получает название Казанский государственный педагогический университет. В 2005 году на базе КГПУ создается Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет путём присоединения двух региональных вузов — Татарско-американского регионального института и Татарского государственного гуманитарного института. В 2009 году принято решение о включении ТГГПУ в состав Казанского (Приволжского) федерального университета. 1 сентября 2011 года ТГГПУ перестал существовать юридически. Все студенты обучавшиеся в ТГГПУ стали студентами КФУ.

ТГГПУ стал родоначальником многих педагогических вузов Поволжья. В 1930-31 годах на базе национальных отделений Восточно-педагогического института были созданы педагогические вузы в Чебоксарах, Йошкар-Оле и Ижевске.

В разные периоды истории учебное заведение возглавляли:
 Парамонов Егор Иванович — с 1876 по 1896 год — директор Казанского учительского института.
 Анастасиев Андрей Иванович — с 1896 по 1902 год — директор Казанского учительского института.
 С. Н. Никольский — с 1902 по 1906 гг.
 В. М. Гайев — с 1906 по 1918 гг.
 с 1919 по 1922 гг.: А. А. Максимов — председатель инициативной группы, А. П. Машкин — председатель Совета, С. П. Сингалевич, В. Г. Дитякин, Н. Н. Фирсов, Г.Губайдуллин — комиссия по руководству вузом
 С. П. Сингалевич — с 1922 по 1929 гг. — первый ректор.
 Г. Г. Кудояров — с 1929 по 1932 гг.
 Г. К. Касымов — с 1933 по 1934 гг.
 М. Р. Юсупов — с 1934 по 1935 гг.
 А. Т. Биктагиров — с 1935 по 1939 гг.
 И. А. Громов — с 1940 по 1944 гг.
 Ю. А. Туишев — с 1945 по 1967 гг.
 М. З. Закиев — с 1967 по 1986 гг.
 Р. А. Юсупов — с 1986 по 2002 гг.
 З. Г. Нигматов — с 2002 по 2008 гг.
 Замалетдинов Радиф Рифкатович — с 2008 г.

Структура 
 социально-экономический факультет (СЭФ)
 факультет татарской филологии (ФТФ)
 факультет филологического образования (ФФО)
 факультет правового образования (ФПО)
 факультет психолого-педагогического образования (ФППО)
 факультет иностранных языков (ФИЯ)
 естественно-географический факультет (ЕГФ)
 математический факультет (МФ)
 физический факультет (ФФ)
 факультет физической культуры (ФФК)
 факультет художественного образования (ФХО)
 исторический факультет (ИФ)

Также при университете работают:
 институт дополнительного образования
 институт гуманитарных и педагогических исследований (НИИ ТГГПУ)
 центр информационных технологий и менеджмента качества образования
 поволжский региональный центр иранистики
 центр арабской культуры
 центр турецкой культуры

Форма обучения: очная, заочная.

Известные выпускники 
 См. :Категория:Выпускники Татарского гуманитарно-педагогического университета

Примечания